Стоян Михалев може да се отнася за:

 Стоян Михалев (музикант) (1972), български поп изпълнител
 Стоян Михалев (революционер) (1874 – ?), български революционер от ВМОРО